Zoghlami ist der Familienname folgender Personen:

 Ala Zoghlami (* 1994), italienischer Leichtathlet tunesischer Herkunft
 Osama Zoghlami (* 1994), italienischer Leichtathlet tunesischer Herkunft